Steffenhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Steffenhagen (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Britta Steffenhagen (* 1976), deutsche Radiojournalistin, Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Emil Julius Hugo Steffenhagen (1838–1919), deutscher Rechtshistoriker und Bibliothekar
 Johann Friedrich Steffenhagen (1744–1812), deutschbaltischer Drucker
 Klaus Steffenhagen (* 1947), deutscher Polizist, GdP-Funktionär und Polizeipräsident (Hagen, Köln)
 Paul Steffenhagen (* 1884), deutscher Sportfunktionär